Лазурит может означать:

 Лазурит — сульфатсодержащий непрозрачный минерал от синего до голубовато-серого или зеленовато-серого цвета.
 «Лазурит» — проектно-конструкторское и производственное предприятие, образованное в 1953 году в городе Горьком для разработки подводных лодок боевого и специального назначения, а также подводных сооружений и средств.
 «Лазурит» — многоэтажный жилой комплекс в Минске.